Чемпионат мира по стрельбе из лука 2007 — 44-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Лейпциге, (Германия) в июле 2007 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Июль 2007 года